Venezuela legnagyobb városainak listája

 
Települések listái országok szerint